Liberty Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Liberty Building (Iowa), ID-Nr. 10000488
 Liberty Building (Oregon), ID-Nr. 78002292